Det finns flera personer med namnet Thure Gustaf Rudbeck:
 Thure Gustaf Rudbeck (1714–1786) – friherre, generalmajor, politiker i mösspartiet, överståthållare
 Thure Gustaf Rudbeck (1806–1876) – friherre, författare

pl:Thure Gustaf Rudbeck